Paradise Lost har flere betydninge og kan referere til:
 Paradise Lost (digt) – et episk digt af John Milton.

Indenfor musik:
 Paradise Lost (Penderecki) – en opera fra 1978 i to akter af Krzysztof Penderecki
 Paradise Lost: Shadows and Wings – en opera fra 2007 af Eric Whitacre
 "Paradise Lost" – en sang af Kaya fra albummet Glitter (2006)
 "Paradise Lost" – en sang af Morgana Lefay fra albummet The Secret Doctrine (1993)
 Paradise Lost (band) – et britisk gotisk metal band
 Paradise Lost (Paradise Lost album) – et album fra 2005 af bandet Paradise Lost
 Paradise Lost (Cirith Ungol album) – et album fra 1991 af bandet Cirith Ungol
 Paradise Lost (Symphony X album) – et album fra 2007 af bandet Symphony X
 Paradise Lost (Minori Chihara single) – et album fra 2008 af den japanske sangerinde Minori Chihara

Indenfor film og tv:
 Paradise Lost (TV film) – en tv-version fra 1971 af Clifford Odets film fra 1935
 Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills – en dokumentarfilm fra 1996
 Paradise Lost 2: Revelations – en efterfølger fra 2000 til filmen Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills
 Kamen Rider 555: Paradise Lost – en film fra 2003
 Paradise Lost (film) eller Turistas – en skrækfilm fra 2006
 "Paradise Lost" (Star Trek: Deep Space Nine) – et afsnit fra 1996 i tv-serien Star Trek: Deep Space Nine
 "Paradise Lost" (Stargate SG-1) – et afsnit fra 2003 i tv-serien Stargate SG-1
 "Paradise Lost" (Eureka Seven episode) – et afsnit fra 2005 i animeserien Eureka Seven
 "Paradise Lost" (The Unit) – et afsnit fra 2007 i tv-serien The Unit
 "Paradise Lost" (Bionic Woman) – et afsnit fra 2007 i tv-serien Bionic Woman

Anden brug:
 Paradise Lost (video game) – et arcade spil fra 2007 af Far Cry Instincts
 Paradise Lost (Shadowrun eventyr) – et videospil fra 1994 af Nigel Findley

Se også 
 Lost Paradise